D920 (Corrèze), een departementale weg in het Franse departement Corrèze
 D920 (Hautes-Pyrénées), een departementale weg in het Franse departement Hautes-Pyrénées
 D920 (Hauts-de-Seine), een departementale weg in het Franse departement Hauts-de-Seine
 D920 (Indre), een departementale weg in het Franse departement Indre
 D920 (Val-de-Marne), een departementale weg in het Franse departement Val-de-Marne